Хенрик Варс (, настоящее имя и фамилия Хенрик Варшавский , во время пребывания в СССР — Генрих Осипович Варшавский, после 1947 Хенри Варс ; 29 декабря 1902, Варшава — 1 сентября 1977, Лос-Анджелес, США) — польский и американский композитор, пианист, один из зачинателей польского джаза, дирижёр.

Биография 
Родился в музыкальной еврейской семье: его сестра Йозефина была певицей в Варшавской опере и театре Ла Скала, другая сестра Паулина — пианисткой. Сам он с детства играл на фортепиано, хотя мечтал стать художником, и даже в течение двух лет обучался живописи в Варшавской академии изобразительного искусства. На школьном концерте, где Варс дирижировал оркестром его увидел популярный столичный композитор Эмиль Млынарский, который был восхищен молодым музыкантом и назначил ему персональную стипендию для обучения в музыкальной консерватории.

Окончил Варшавскую консерваторию по классу композиции и дирижёрства профессора Романа Статковского. Ещё будучи студентом аккомпанировал артистам театра-кабаре «Морское Око». Некоторое работал на заводе грамзаписи Syrena Record.

Желание Хенрика Варса создавать симфоническую музыку  не исполнилось и он начал писать лёгкую музыку.

В период с 1925 по 1939 гг. Варс стал одним из самых популярных польских композиторов, создававших эстрадную,  джазовую, танцевальную музыку и музыку для музыкальных Ревю.

В 1926 г. написал свою первую эстрадную песенку "New York Times". Первой получивший успех композицией стала мелодия «Станцуем танго» (Zatańczmy tango). Слова к его песням писали Юлиан Тувим, Марьян Хемар, Эмануэль Щлехтер, Анджей Власт и др. Исполнителями были популярные в Польше Ганка Ордонувна, Евгениуш Бодо и др. В конце 20-х композитора уже стали называть королём польского джаза.

Затем композитор надолго связал свою жизнь с кино. Всего им написана музыка к 95 предвоенным польским фильмам, в том числе к первому звуковому кинофильму «В Сибирь» (Na Sybir) (1930).

Участник Второй мировой войны. В сентябре 1939 был взят в плен немецкой армией, но во время транспортирования военнопленных бежал из поезда. Добрался до Львова в 1940. Здесь включился в музыкальную жизнь и организовал первый Львовский теа-джаз (театральный джаз) при Львовской филармонии, основанный на смеси музыки с театром, опереттой, большую роль в котором играли вокальные номера и элемент представления, Биг Бэнд.

Во Львове вновь зазвучали его популярные мелодии Договорился с ней на девять (Umówiłem się z nią na dziewiątą), «Влюбленный вор» (Zakochany złodziej), «Хладнокровная дрянь» (Zimny drań), и хит довоенного польского Львова, гимн батяров — «Только во Львове» (Tylko we Lwowie) (из кинофильма «Бродяги» (1939) с необыкновенно популярными радиоведущими Szczepko (Степаном) и Tońko (Антонином)).

После начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ташкент, позже через Москву, вместе с другими польскими беженцами и заключенными трудовых лагерей попал во II корпус армии генерала Андерса, при котором был организован эстрадный театр «Polish Parade». Коллектив с музыкальным оркестром под руководством Варса выступал во время войны перед персидским шахом М. Р. Пехлеви, во дворце короля Египта Фарука I, а затем в Монтекассино.

После демобилизации поселился в США. Там, первоначально дела Варса не сложились, в течение семи лет он не заработал ни цента и жил на иждивении своей жены - модельера Эльжбеты.

В 1954 году начал работать с Кинопродюсерами в Голливуде. Работает с Джоном Уэйном, затем на киностудиях Paramount Pictures, Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer — написал музыку к 39 фильмам, в том числе в течение 6 лет создавал музыку к ТВ-сериалу «Мой друг дельфин» (Флиппер (телесериал, 1964) и сериалу «Дактари» (1966 — 1969). Его песни включали в свой репертуар Бинг Кросби, Бренда Ли и Дорис Дэй.

Хенрик Варс создавал также классическую музыку для симфонических поэм, балета, концертино.

Песни и мелодии 

 A mnie w to graj
 A u mnie siup, a u mnie cyk
 Ach, jak przyjemnie
 Ach, śpij kochanie 1938,
 Będzie lepiej 1936
 Dobranoc, oczka zmruż 1939,
 Jak pani się ten pan podoba
 Jak za dawnych lat
 Już nie mogę dłużej kryć 1937,
 Już nie zapomnisz mnie 1938,
 Już taki jestem zimny drań 1934,
 Kocha, lubi, szanuje
 Kocham 1931,
 Maleńka Jenny 1932,
 Miłość ci wszystko wybaczy 1933,
 My dwaj, obacwaj 1936,
 Na cześć młodości 1939,
 Na pierwszy znak 1933,
 New York Times 1928,
 Nic o Tobie nie wiem 1939,
 Nic takiego 1935,
 O, Key 1934,
 On nie powróci już
 Panie Janie (в стиле джаза)1938,
 Piosenka o zagubionym sercu
 Płomienne serca1930,
 Reformy pani minister 1937,
 Serce Batiara 1939,
 Sexapil 1937,
 Szczęście raz się uśmiecha
 Tak cudnie mi 1937,
 Tyle miłości 1933,
 Tylko Ty
 Tylko we Lwowie 1939,
 Tylko z Tobą i dla Ciebie 1934,
 Umówiłem się z nią na dziewiątą 1937,
 W hawajską noc
 Zakochany złodziej
 Zapomnisz o mnie
 Zatańczmy tango
 Złociste włoski 1933,
 Zrób to tak

Примечания

Ссылки 
 Henryk Wars' tango — Zapomnisz o mnie, 1929
 Песня «Только во Львове» Музыка: Х. Варс Слова: Э. Шлехтер
 Adam Aston & Henryk Wars- Tylko ty, 1935
 Piosenki z plecaka Helenki, Feliks Konarski REF-REN, Рим, 1946.
 Евгениуш Бодo & Оркестр Хенрика Варса — Прощальная песенка львовского джаза 
 «Film Scores of Henry Vars in the United States: An Overview» Linda Schubert, Polish Music Journal, Vol. 4, No. 1.
 Henryk Wars pieśniarz Warszawy Документальный фильм o Хенрике Варсе

Выпускники вузов Варшавы
Композиторы Польши XX века
Композиторы-песенники
Джазмены Польши
Участники Второй мировой войны
Персоналии:Львов
Бежавшие из плена